Kauhanen ist der Familienname folgender Personen:

 Ilpo Kauhanen (* 1973), finnisch-deutscher Eishockeyspieler
 Mika Kauhanen (* 1989), finnischer Skispringer